Le nom de Poltava désigne :

Toponyme 
 Poltava, une ville d'Ukraine, capitale administrative de l'oblast de Poltava ;
 Oblast de Poltava, un oblast d'Ukraine, dont la capitale administrative est la ville de Poltava.

Patronyme 
 Théophane de Poltava (Vassili Dimitrievitch Bystrov, dit...), est un archevêque et théologien russe de l'Église orthodoxe.

Littérature 
Poltava, un poème d'Alexandre Pouchkine.

Navires russes ou soviétiques 
 Poltava, navire de la Marine impériale russe, construit le , lancé le , rayé des effectifs en 1732 ;
 Poltava, navire de la Marine impériale de Russie, capturé par les Japonais à Port-Arthur, remis en service sous le nom de Tango dans la flotte japonaise de 1905 à 1916, racheté par la Marine impériale de Russie, il navigua sous le nom de Chesma. En 1917, incorporé dans la Marine soviétique, en 1919 dans la Marine de l'Armée blanche, rayé des effectifs de la flotte soviétique, il fut démoli en 1924 ;
 Poltava, navire de la Marine impériale de Russie puis de la Marine soviétique ; construit en 1909, lancé le , mis en service en 1914, rayé des effectifs de la flotte soviétique en 1919.

Bataille 
 Bataille de Poltava : la bataille de Poltava se déroula le  entre les troupes de Pierre I de Russie et l'armée royale suédoise de Charles XII de Suède. L'armée impériale de Russie sortit victorieuse de cette bataille.

Sport 
 FC Vorskla Poltava : Club de football ukrainien.

Race d'élevage 
 Poule de Poltava

Homonymie de toponyme